Freshman steht für:

 Freshman, Student des ersten Jahres an einem US-amerikanischen College
 Freshman (Film), US-amerikanischer Film von Andrew Bergman (1990)
 Freshman, Neuntklässler an einer US-amerikanischen High School, siehe High School #Vereinigte Staaten
 Freshman Institutee, Studienkolleg der FH Aachen, siehe FH Aachen #Freshman Institute

Freshmen steht für:
 Freshmen (Zeitschrift), US-amerikanische Zeitschrift
 The Four Freshmen, US-amerikanische Vokalgruppe